Алиасхаб Гаджиевич Хизриев 
(род. 24 августа 1990 года, Дагестан, РФ) — непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств. Чемпион России по универсальному бою. Чемпион мира по универсальному бою. Чемпион Москвы по боевому самбо. Представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах M-1 Global
победитель M-1 Fighter(4 сезон). Бывший чемпион Fight Nights Global в полусреднем весе. Действующий боец UFC.

Биография  
Алиасхаб Хизриев родился 24 августа 1990 года.По национальности — аварец. 
Гергебельский район.
Начал выступать по смешанным единоборствам в профессионалах в 2014 году. В период 2014 — 2021 г. он провёл 14 профессиональных боёв и во всех из них выходил победителем. 

29 сентября 2017 года Алиасхаб встретился с известным бойцом Ясубей Эномото и деклассировал его, записав на свой счёт очередную победу.

30 марта 2018 года Хизриев провёл бой за временный титул Fight Night с экс-бойцом UFC Розимаром Пальярисом и нокаутировал его в первой же минуте первого раунда и стал чемпионом Fight Nights Global.

В 2020 году подписал контракт с крупнейшей лигой в смешанных единоборствах UFC .

Титулы 
 '''FNG 
Бывший чемпион в полусреднем весе (77 кг)
Чемпион Москвы по боевому самбо 2015.

Чемпион России по универсальному бою 2015.

Чемпион Мира по универсальному бою 2015.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|14-0
| Денис Тюлюлин
|Сабмишном (удушение сзади)
||UFC on ESPN: Блейдс vs. Докас
|
|align=center|2
|align=center|1:45
|Колумбус, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Энрике Шиджемото
|Сабмишном (удушение сзади)
|Dana White's CSCS 2020: Week 6
|
|align=center|1
|align=center|0:50
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Русимар Пальярес
|Нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 85
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Ясубей Эномото
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 74
|
|align=center|3
|align=center|	5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Матей Трухан
|Нокаутом (удар по корпусу)
|FNG Fight Nights Global 62
|
|align=center|1
|align=center|0:28
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Сергей Кобчик
|Техническим нокаутом (удары)
|EFN Fight Nights Global 53, Day 2
|
|align=center|1
|align=center|3:52
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Артур Магомедов
|Решением (единогласным)
|MMA Cup Moscow Big Final
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Олег Яценюк
|Сабмишном (удушение сзади)
|MMA Cup Dmitrov - Fight Challenge
|
|align=center|1
|align=center|0:39
|Дмитров, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Джамал Магомедов
|Техническим нокаутом (удары)
|MMA Cup Dmitrov - Beginning
|
|align=center|1
|align=center|3:35
|Дмитров, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Марат Гуломов
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Global Mix Fighter Challenge 1
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Калуга, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Байсар Кулирамов
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 55 In Memory of Guram Gugenishvili
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Роман Мироненко
|Решением (единогласным)
|M-1 Global Super-Stage Reality Show MixFighter
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Мытищи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Максим Грабович
|Решением (единогласным)
|M-1 Global MixFighter Season 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Марат Гуломов
|Техническим нокаутом (удары)
|Mix Fighter New Horizons Qualifying
|
|align=center|2
|align=center|2:40
|Минск, Белоруссия
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана

Ссылки 
 Профиль Алиасхаба Хизриева на сайте Sherdog.com
Алиасхаб Хизриев не хочет драться с Чимаевым